Crook County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Crook County (Oregon) – okres státu Oregon
 Crook County (Wyoming) – okres státu Wyoming